Питер Янссенс Элинга (нид. Pieter Janssens Elinga, род. август 1623, Брюгге - ум. 1682, Амстердам) - голландский художник эпохи «Золотого века голландской живописи».

Жизнь и творчество 
Первые уроки живописи Питер Янссенс брал у своего отца, Гисбрехта Янссенса по прозванию Элинга (скончался в 1637 году). После смерти отца Питер Янссенс перебирается в Северные Нидерланды и в 1653 году селится в Роттердаме, где принимает также имя «Элинга». В Роттердаме же скончалась первая жена художника, Беатрикс ван дер Милле. Питер Янссенс женится вторично на Юрине Бос и в 1657 году переезжает в Амстердам, где работает как художник и музыкант. В браке с Юриной у него родились четверо детей.

Раннее творчество П. Я. Элинги представлено преимущественно натюрмортами, в которых чувствуется влияние работ Виллема Кальфа. На них изображались по большей части фрукты, сопровождаемые аллегорическими элементами. Позднее художник пишет полотна жанрового содержания, в стиле произведений Питера де Хоха. Наиболее интересные из сохранившихся работ П. Я. Элинги - его «перспективные ящики», представляющие некий экспериментальный симбиоз из живописи, архитектурных элементов и камеры обскура, на которых можно видеть интерьеры жилых помещений в голландских домах XVII столетия.

Художник скончался до 10 июня 1682 года, когда его супруга была зарегистрирована в амстердамском муниципалитете как вдова.

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1623 году
Родившиеся в Брюгге
Умершие в 1682 году
Умершие в Амстердаме
Художники Нидерландов
Художники барокко